

Geografia 
 Nova União, un comune brasiliano del Minas Gerais.
 Nova União, un comune brasiliano del Rondônia.

Sport 
 Nova União, importante palestra di arti marziali miste di Rio de Janeiro, Brasile.